Marmontel puede referirse a:

 Jean-François Marmontel (1723 — 1799), escritor y dramaturgo francés.
 Antoine François Marmontel (1816 — 1898), pianista, compositor, pedagogo y musicógrafo francés.